Krasnogvardéiskoye , ,  es una ciudad de Rusia, que se encuentra en el centro de la península de Crimea, pertenece administrativamnte al raión de Krasnogvardeyskiy, además de ser su centro administrativo.

Notas 

Localidades de Crimea